Екатерининка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Екатерининка — посёлок в составе города Ивдель Свердловской области.
 Екатерининка — деревня в Дубенском районе Тульской области.

Реки 
 Екатерининка — река в Свердловской области.

См. также